Eduardo Rescigno (1931) – musicologo, scrittore e commediografo italiano
 Gianni Rescigno (1937-2015) – poeta e scrittore italiano
 Giuseppe Rescigno (1934-1984) – bobbista italiano
 Matteo Rescigno (1895-1981) – politico italiano
 Nicola Rescigno (1916-2008) – direttore d'orchestra statunitense di origine italiana
 Pietro Rescigno (1928) − giurista e accademico italiano